Pseudoedaspis är ett släkte av tvåvingar. Pseudoedaspis ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Pseudoedaspis